Ledizione 1996-1997 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo quattordicesimo titolo. Il campionato è iniziato il 16 agosto 1996 e si è concluso il 31 maggio 1997.

Capocannoniere del torneo è stato Ulf Kirsten del  con 22 reti.

Stagione 
In questa stagione lo Stoccarda passa subito in testa fin dalla prima giornata, ma la squadra non riesce mai a distanziare di molto gli avversari. Questa supremazia dura comunque per quasi tutto il girone di andata, ma a laurearsi campione d'inverno è il  di Giovanni Trapattoni. In questo periodo viene conferito a Matthias Sammer il Pallone d'oro, e sono proprio i giallo-neri a superare i bavaresi per alcune giornate. Il Bayern si riprende però il comando della classifica, e lo mantiene fino al termine del campionato; al secondo posto, staccato di due punti finisce il .

Nelle competizioni europee il Borussia Dortmund diventa la terza squadra tedesca a conquistare il massimo trofeo continentale: i giallo-neri di Ottmar Hitzfeld conquistano infatti la Champions League dopo aver sconfitto nella finale di Monaco di Baviera la Juventus per 3-1. Anche lo  di Huub Stevens vince un trofeo internazionale, la Coppa UEFA, in quella che è l'ultima edizione della manifestazione con la doppia finale; i tedeschi conquistano la coppa a Milano dopo aver avuto la meglio sull'Inter ai calci di rigore.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1997-1998
      Ammesse alla UEFA Champions League 1997-1998
      Ammesse ai preliminari di UEFA Champions League 1997-1998
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1997-1998
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1997-1998
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1997-1998

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayer Leverkusen (21)
 Maggior numero di pareggi: Bochum, Amburgo, Bayern Monaco (11)
 Maggior numero di sconfitte: St. Pauli, Friburgo (21)
 Minor numero di vittorie: St. Pauli (7)
 Minor numero di pareggi: Colonia, Friburgo (5)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (3)
 Miglior attacco: Stoccarda (78 gol fatti)
 Peggior attacco: Fortuna Dusseldorf (26 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (34 gol subiti)
 Peggior difesa: St. Pauli (69 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Stoccarda (+38)
 Peggior differenza reti: St. Pauli (-37)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (12, 23ª-34ª) , Bayern Monaco (12, 9ª-20ª) 
 Peggior serie negativa: Friburgo (8, 15ª-22ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Stoccarda (5, 1ª-5ª) , Bayern Monaco (5, 23ª-27ª) , Schalke (5, 14ª-18ª) , Bayer Leverkusen (5, 5ª-9ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Bayer Leverkusen-Friburgo 5-3, 22 settembre 1996
St. Pauli-Schalke 4-4, 23 agosto 1996
Borussia Mönchengladbach-Bochum 6-2, 17 maggio 1997
 Maggior scarto di gol (6): Bochum-St. Pauli 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 gol nella 33ª giornata, 35 gol nella 27ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 19 gol nella 19ª giornata, 19 gol nella 11ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 20ª giornata, 10ª giornata, 6ª giornata, 30ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (18)
 Markus Merk (18)
 Georg Dardenne (17)
 Bernd Heynemann (17)
 Hartmut Strampe (17)
 Hermann Albrecht (16)
 Lutz-Michael Fröhlich (16)
 Edgar Steinborn (16)
 Jürgen Aust (15)
 Alfons Berg (14)
 Jürgen Jansen (13)
 Michael Malbranc (13)
 Frank Fleske (12)
 Bernhard Zerr (12)
 Winfried Buchhart (11)

 Herbert Fandel (11)
 Uwe Kemmling (11)
 Torsten Koop (11)
 Franz-Xaver Wack (11)
 Hans-Peter Best (10)
 Lutz Wagner (9)
 Hans-Jürgen Weber (9)
 Burkard Hufgard (2)
 Jörg Keßler (2)
 Wolfgang Stark (2)
 Frank Gettke (1)
 Ralf Hilmes (1)
 Detlef Schütz (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1996-1997/

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996-1997